II. Inge norvég király (1185–1217)
II. Inge svéd király (?–1125)